Bauckholt ist der Familienname folgender Personen:

 Carola Bauckholt (* 1959), deutsche, zeitgenössische Komponistin, Verlegerin und Leiterin des Thürmchen Ensembles
 Susanne Bauckholt (* 1965), deutsche Seglerin